Мальковице () — польский топоним. Может означать:

  — село в Малопольском воеводстве в Польше.
  — присёлок в Опольском воеводстве в Польше
  — село в Свентокшиском воеводстве в Польше.

См. также 
 Малковице
 Мавковичи